Juan Domínguez puede referirse a:

 Juan Domínguez de Soria (m. 1246), religioso español, obispo de Osma y de Burgos;
 Juan Domínguez Palermo (1560-1635), colono siciliano emigrado a Argentina;
 Juan Domínguez Berrueta (1866-1959), científico español;
 Juan Domínguez Cota (1888-1963), militar mexicano;
 Juan José Domínguez Muñoz (1916-1942), falangista español;
 Juan Domínguez (n. 1980), beisbolista dominicano.
 Juan Guillermo Domínguez (n. 1986), futbolista colombiano;
 Juan Domínguez Lamas (n. 1990), futbolista español.
 Juan Pablo Domínguez Chonteco(n. 1998), futbolista mexicano.